Az Allsvenskan 1937-38-as szezonja volt a bajnokság tizennegyedik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes az IK Sleipner lett. Ez volt a klub első, és eddig egyetlen bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 RSSSF

Fordítás
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag